Existuje více nositelů švédského příjmení Samuelsson nebo Samuelson:

 Evelina Samuelsson (* 1984) – švédská lední hokejistka
 Kjell Samuelsson (* 1958) – švédský lední hokejistka
 Martin Samuelsson (* 1982) – švédský lední hokejista
 Mikael Samuelsson (* 1976) – švédský lední hokejista
 Paul A. Samuelson (1915–2009) – americký ekonom
 Sebastian Samuelsson (* 1997) – švédský biatlonista
 Tommy Samuelsson (* 1960) – švédský lední hokejista
 Ulf Samuelsson (* 1964) – švédský lední hokejista